Die Open Gaz de France 2008 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Paris. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 4. bis 10. Februar 2008 statt.

Im Einzel gewann Anna Tschakwetadse gegen Ágnes Szávay mit 6:2, 3:6 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Aljona Bondarenko / Kateryna Bondarenko mit 6:1 und 6:4 gegen Eva Hrdinová / Vladimíra Uhlířová.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Paris